Markéta Brabantská ( Marguerite de Brabant,  Margaretha van Brabant, 9. února 1323 – 1380) byla hraběnka z Flander, Nevers a Rethelu.

Život 
Byla dcerou brabantského vévody Jana III. a Marie, dcery hraběte Ludvíka z Évreux. 6. června či 1. července 1347 byla v Saint-Quentin provdána za sedmnáctiletého flanderského hraběte Ludvíka II.

Ženichův otec krátce předtím zahynul v bitvě u Kresčaku a anglický král doufal, že se mu podaří za mladého hraběte provdat svou dceru Isabelu a tím chtěl uzavřít anglicko-flanderské spojenectví. Ludvík ovšem nehodlal spojit svůj život s dcerou muže, který mu zabil otce a z dočasného vězení svých proanglicky naladěných pánů uprchl ke dvoru francouzského krále Filipa VI. Ten nelenil a urychleně jej oženil právě s Markétou, dcerou svého spojence.

Roku 1355 zemřel Markétin otec a Ludvík se zmocnil titulu brabantského vévody. Nebyl schopen se prosadit proti švagrové Johaně a po dvou letech bojů roku 1357 uzavřeli oba soupeři mír. Ludvík získal jako odškodnění panství Mechelen a město Antverpy.
Markéta zemřela roku 1380 a byla pohřbena v kolegiátním kostele svatého Petra v Lille. Ze tří dětí, které manželovi porodila, se dospělosti dožila pouze dcera, pojmenovaná po matce, která se stala flanderskou dědičkou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Reginarovci
Flanderské hraběnky
Hraběnky z Nevers
Hraběnky z Rethelu
Pohřbení v kostele svatého Petra v Lille
Narození 9. února
Narození v roce 1323
Úmrtí v roce 1380
Ženy